Rumley ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Rumley (Arkansas)
 Rumley (Ohio), Shelby County
 Rumley (Texas)
 Rumley Township, Harrison County